Tenisový turnaj ATP Delray Beach International Tennis Championships 2011 se konal ve dnech 21. - 27. února v americkém Delray Beach venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 442 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Andy Roddick (odstoupil)
  Mardy Fish (semifinále)
  Sam Querrey (2. kolo)
  John Isner (1. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (finále)
  Benjamin Becker (1. kolo)
  Adrian Mannarino (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Janko Tipsarević
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kei Nišikori
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=SE
| RD1-team3= Juan Martín del Potro
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Mardy Fish
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Janko Tipsarević
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=SE
| RD2-team2= Juan Martín del Potro
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2='6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  John Isner /  Sam Querrey (odstoupení)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (1. kolo)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Delray Beach Open
Tenis v USA v roce 2011
ATP World Tour 2011